Tapomys és un gènere de rosegador extint de la família dels isquiròmids que visqué durant l'Eocè. Se n'han trobat fòssils a Califòrnia (Estats Units).

Referències 

 A. E. Wood. 1962. Transactions of the American Philosophical Society 52

Isquiròmids
Rosegadors de l'Eocè